Klondike poate fi:

Denumiri geografice
Canada
 Klondike, Yukon, o regiune în Yukon Territory
 Klondike River, un râu în Yukon Territory
 Goana după aur din Klondike în Yukon Territory

SUA
 Klondike, Louisville, Kentucky
 Klondike, Texas
 Klondike, Wisconsin, în Kenosha County
 Klondike Gold Rush National Historical Park, parc național istoric din America de Nord

Alte utilizări
 Asteroid (3166),  Klondike (Asteroid)
 Un joc pentru computer, Klondike (Solitaire)